Минулорічна чемпіонка Татьяна Марія вирішила не грати цього року й не захищати титул.

Турнір виграла Софія Кенін, здолавши у фіналі Белінду Бенчич, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4, попри те, що в другому сеті їй довелося відіграти три матчпойнти.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Singles
2019 в іспанському спорті